B 64 bezeichnet:
die Bundesstraße 64 in Deutschland
die Rechberg Straße in Österreich

B64